

Собор святого Миколая Чудотворця — храм у місті Кременчук
 Собор святого Миколая Чудотворця — собор у місті Горішні Плавні
 Собор святого Миколая Чудотворця — храм у місті Луганськ
 Собор святого Миколая Чудотворця — храм у місті Ніжин
 Собор святого Миколая Чудотворця — храм у місті Новомиргород
 Собор святого Миколая Чудотворця — кафедральний собор у місті Старобільськ
 Собор святого Миколая Чудотворця — храм у місті Умань
 Собор святого Миколая Чудотворця — колишній храм у місті Черкаси
 Собор святого Миколая Чудотворця — храм у місті Чернівці

Світ 
 Собор святого Миколая Чудотворця (Монако)
 Собор святого Миколая Чудотворця (Токіо)